Киджи, Флавио:
 Киджи, Флавио (1631—1693) — кардинал-епископ
 Киджи, Флавио (1711—1771) — кардинал-дьякон
 Киджи, Флавио (1810—1885) — кардинал-священник